Финал Кубка Короля Фахда 1992 года состоялся 20 октября на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) между командами Саудовской Аравии и Аргентины, с целью определения победителя Кубка Короля Фахда 1992. Победу со счётом 3:1 одержала сборная Аргентины.

Этот финал стал первым из двух финалов Кубка Короля Фахда, как футбольного турнира среди национальных сборных с таким названием. Лучшим игроком матча был признан аргентинец Клаудио Каниджа.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на www.rsssf.com

1992
1992
1992 год в футболе
Октябрь 1992 года
Матчи сборной Саудовской Аравии по футболу
Матчи сборной Аргентины по футболу
Спорт в Саудовской Аравии в 1992 году
События 20 октября
Международные соревнования по футболу в Саудовской Аравии
Международные спортивные соревнования в Эр-Рияде